(1981-), danseur suédois.
 Gregory Alphonso White Jr (1979-), joueur américain de football américain et d'arena football.
 Amanda Friedland (1980-2017), actrice pornographique canadienne.

Titre 
 , album sorti en 1995 par Three 6 Mafia